Cantonul Cattenom este un canton din arondismentul Thionville, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Berg-sur-Moselle || align="right" | 429 || align="right" | 57570 || align="right" | 57062
|-
| Beyren-lès-Sierck || align="right" | 497 || align="right" | 57570 || align="right" | 57076
|-
| Boust || align="right" |  || align="right" | 57570 || align="right" | 57104
|-
| Breistroff-la-Grande || align="right" | 602 || align="right" | 57570 || align="right" | 57109
|-
| Cattenom || align="right" |  || align="right" | 57570 || align="right" | 57124
|-
| Entrange || align="right" |  || align="right" | 57330 || align="right" | 57194
|-
| Escherange || align="right" | 610 || align="right" | 57330 || align="right" | 57199
|-
| Évrange || align="right" | 232 || align="right" | 57570 || align="right" | 57203
|-
| Fixem || align="right" | 396 || align="right" | 57570 || align="right" | 57214
|-
| Gavisse || align="right" | 581 || align="right" | 57570 || align="right" | 57245
|-
| Hagen || align="right" | 338 || align="right" | 57570 || align="right" | 57282
|-
| Hettange-Grande || align="right" |  || align="right" | 57330 || align="right" | 57323
|-
| Kanfen || align="right" |  || align="right" | 57330 || align="right" | 57356
|-
| Mondorff || align="right" | 574 || align="right" | 57570 || align="right" | 57475
|-
| Puttelange-lès-Thionville || align="right" | 897 || align="right" | 57570 || align="right" | 57557
|-
| Basse-Rentgen || align="right" | 390 || align="right" | 57570 || align="right" | 57574
|-
| Rodemack || align="right" |  || align="right" | 57570 || align="right" | 57588
|-
| Roussy-le-Village || align="right" |  || align="right" | 57330 || align="right" | 57600
|-
| Volmerange-les-Mines || align="right" |  || align="right" | 57330 || align="right" | 57731
|-
| Zoufftgen || align="right" | 933 || align="right" | 57330 || align="right" | 57764
|}
 
 

Cantoane în Moselle